Гран-при Австрии 1998 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе А1-Ринг в Австрии. Соревнования состоялись 26 июля 1998 года.

Квалификация

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:12,878
 Первый поул в карьере Джанкарло Физикеллы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии